Café Iruña alude a varios establecimientos vinculados a la restauración en diferentes emplazamientos:

 Café Iruña, en Bilbao.
 Café Iruña, en Pamplona.
 Café Iruña, en Madrid.